Ryzyko (część 2) – drugi komiks wydany w serii Kapitan Żbik, autorem scenariusza są Władysław Krupka, Krzysztof Pol i Romuald Tejszerski, a rysunków Zbigniew Sobala. Jest to druga część historii składająca się z trzech komiksów o tym samym tytule.

Fabuła komiksu 

Do poszukiwania porucznik Oli przestępuje wojsko i milicji. Do uwięzionej dziewczyny trafia jej pies Brutus, który ma nadajnik radiowy na obroży. Tymczasem przestępcy więziący Olę zatapiają zrabowany skarb w pobliskim jeziorze. Dzięki nadajnikowi umieszczonemu na obroży psa ekipy poszukujące rozpoczynają obławę. Porucznik Ola wyzwoliwszy się z niewoli śledzi bandytów w lesie, dwóch z nich unieruchamiając. Jednak wracający trzeci bandyta widząc co się dzieje ogłusza Olę. Szef bandy korzystając z zamieszania ucieka. Zatrzymuje przejeżdżająca ciężarówkę i odjeżdża jako jej pasażer. Podczas najbliższego postoju wykorzystuje nadarzającą się sytuację i ogłusza kierowcę, porywając samochód. Tymczasem ekipa poszukująca odnajduje Olę wraz z przestępcami i dzięki informacją od porucznik wydobywają skarb z jeziora. Pozostaje jeszcze ująć szefa bandy...

Nakład i wydania 

 wydanie  I 1967 - "Sport i Turystyka"
 wydanie  II 2014 - "Ongrys"

Bibliografia 

 J. Rocki, Z. Safjan: Dziękuję, kapitanie. Warszawa: Sport i Turystyka, 1967.
 W. Krupka, K. Pol, R. Tejszerski Z. Sobala: Ryzyko. Szczecin: Ongrys, 2014.

Kapitan Żbik